

Pessoas
Ümit Karan
Guilherme Karan
Goran Karan

Localidades

Khem Karan

Karan (Mali)

Karan (Užice)

Outros
Viparita Karani - uma das posições do Yôga

Desambiguações de sobrenomes